Зигфрид Грабнер (, род. 4 февраля 1975 года, Фельдкирхен, Каринтия) — австрийский сноубордист, специализирующийся в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.

Во время межсезонной подготовки, осенью 2013 года, объявил, что сезон 2013—2014 станет последним в его карьере сноубордиста.

Спортивные достижения 
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года в параллельном гигантском слаломе;
 Чемпион мира по сноуборду в параллельном слаломе 2003;
 Бронзовый призёр Чемпионата мира 2005;
 Многократный призёр этапов Кубка мира.

Результаты выступлений в Кубке мира

Параллельные дисциплины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Зиги Грабнера 
 Зиги Грабнер на сайте ФИС
 Зиги Грабнер на Олимпийских играх 

Сноубордисты Австрии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по сноуборду